Anton Albert Rusch (1893), een Zwitsers politicus
 Carl Alois Rusch (1883-1946), een Zwitsers politicus
 Harold W. Rusch (1908), een Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Johann Baptist Emil Rusch (1844-1890), een Zwitsers politicus
 Kristine Kathryn Rusch (1960), een Amerikaans schrijfster
 Stefan Rusch (1993), een Nederlands wheeler